Националният отбор по футбол на Литва представлява националата футболна формация на Република Литва, която я представлява на международната футболна сцена.

В периода 1923 – 1938 г. националният отбор на Литва участва самостоятелно на футболните форуми. В периода от 1940 до 1990 страната е в състава на СССР. След 1990 г. отборът е възстановен.

Известни играчи 
 Валдас Иванаускас
 Арминас Нарбековас
 Гинтарас Стауче
 Аурелиус Скарбалиус
 Едгарас Янкаускас
 Дейвидас Шемберас

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 От 1950 – 1990 е част от

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 2 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Треньори 
 До 2 май 2016 г.

България – Литва

Източници

Външни препратки 
 

Литва